Индивидуальная гонка с раздельным стартом среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошла 1 августа. В соревнованиях приняли участие 24 спортсменки. Протяженность маршрута на юго-западе Лондона составила 29 км, старт и финиш прошёл возле Хэмптон-корт. Участницы стартовали с промежутком в 90 секунд.

Победу одержала олимпийская чемпионка Пекина-2008 американка Кристин Армстронг, серебро у действующей чемпионки мира в разделке Юдит Арндт, вторую бронзу после триумфа в групповой гонке завоевала россиянка Ольга Забелинская

Призёры

Результаты

Примечания

Ссылки 

 Результаты